Quincey (Côte-d'Or)
 Quincey (Haute-Saône)